Решкань () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Денешть.
 Решкань () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Шулетя.